Го́тня —  узловая участковая  железнодорожная станция Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги РЖД, расположена в посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Станция расположена на пересечении железнодорожных линий Льгов — Готня — Харьков и Сумы — Готня — Белгород. От Готни отведена также железнодорожная ветка до посёлков Ракитное (станция Зинаидино) и Ивня, которая используется исключительно для грузового сообщения. На станции расположено вагонное ремонтное предприятие, принадлежащее ООО «Трансвагонмаш».

К северу от станции проходит граница с Московской железной дорогой.

Вокзал одноэтажный, островной, оранжевого цвета с ярко-красной крышей.

Транспортное сообщение 

Движение пригородных поездов в направлении Льгова прекращено с 1 января 2013 года.

До июня 2014 года существовало прямое сообщение с Харьковом.

В феврале 2015 года прекращено движение пригородных поездов в направлении Сум и Ворожбы.

До 2018 года существовало пассажирское сообщение в сторону станции Хотмыжск.

Сейчас ходит раз в неделю пара поездов до Белгорода.

История 
Станция Готня была введена в эксплуатацию в 1903 году в составе действующей частной Белгород-Сумской железной дороги. В конце 1900-х станция была передана в ведение акционерного общества Северо-Донецкой железной дороги, которое соорудило здание железнодорожного вокзала и другие станционные постройки, включая паровозное депо. В 1911 году был введен в эксплуатацию участок Льгов — Харьков Северо-Донецкой железной дороги, станция Готня стала узловой.

2 января 1913 года по Указу Императора Николая II началось строительство железной дороги до Ракитянского свеклосахарного завода.

Участок Сумы — Готня — Белгород — Купянск в советское время служил северным обходом Харькова. После распада СССР он утратил своё значение, как и пересекающаяся с ним линия Вязьма — Брянск — Льгов — Харьков.

В 2003 году в честь 100-летия станции была произведена реконструкция железнодорожного вокзала, платформ и служебных строений станции. В 2005 году вагонное депо Готня было присоединено к ремонтному вагонному депо Белгород. 17 сентября 2008 года имущество вагонного ремонтного депо Белгород на станции Готня было продано ООО «Трансвагонмаш».

Галерея

Ссылки 
 
 История посёлка Пролетарский Ивнянского района на официальном сайте
 Готнянская железная дорога на неофициальном сайте поселка Пролетарский Ракитянского района
 
 
 
 
 Расписание пригородных поездов для станции Готня

Примечания 

Станции Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Стыковые междудорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Белгородской области